ITQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Itaqui (Brasile)